Die Ligue 1 2022/23 (offiziell nach dem Sponsor, der Essensauslieferungssparte des Dienstleistungsunternehmens Uber, Ligue 1 Uber Eats) ist die 85. Spielzeit in der höchsten französischen Fußball-Spielklasse der Männer. Sie wurde am 5. August 2022 eröffnet.

Veränderungen gegenüber der Saison 2021/22 
Zur Folgesaison 2023/24 wird das Teilnehmerfeld von 20 auf 18 Mannschaften verkleinert. Daher steigen in der Saison 2022/23 vier Mannschaften direkt ab, aus der Ligue 2 nur zwei Mannschaften direkt auf. Die Relegation entfällt. Der französische Fußballverband erhofft sich durch die Verkleinerung eine Steigerung der Qualität sowie eine geringere Belastung für die Spieler.

Teilnehmer 

Für die Ligue 1 2022/23 haben sich folgende Mannschaften qualifiziert:
 der Meister der Ligue 1 2021/22:
 Paris Saint-Germain
 die übrigen Mannschaften der Ligue 1 2021/22:
  Olympique Marseille
  AS Monaco
  Stade Rennes
  OGC Nizza
  Racing Straßburg
  RC Lens
  Olympique Lyon
  FC Nantes
  OSC Lille
  Stade Brest
  Stade Reims
  HSC Montpellier
  SCO Angers
  ES Troyes AC
  FC Lorient
  Clermont Foot
 der Meister und der Zweitplatzierte der Ligue 2 2021/22:
  FC Toulouse
  AC Ajaccio
 der Sieger der Relegationsspiele:
  AJ Auxerre (L2)

Statistiken

Tabelle 

 || M / CL
 || CL
 || (CL)
 || EL
 || (ECL)

 

 || rowspan="4" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Trefferzahl entscheidet zuerst die niedrigere Anzahl der erzielten Elfmetertore und anschließend die höhere Assistquote über die Platzierung. Die Sortierung erfolgt analog zur offiziellen Liste der LFP.

Siehe auch 
 Coupe de France 2022/23

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2022 23
Fußballsaison 2022/23